Gunung Simpangkalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Tangga Seratus, berg, Aceh, 
 Burni Singgalang, berg, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar